PUF, sigle composé des trois lettres P, U et F, peut faire référence à :
 particule ultrafine ;
 Presses universitaires de France, une maison d'éditions française ;
 aéroport de Pau-Pyrénées, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code